Rio de Moinhos puede referirse a:

 Rio de Moinhos (Abrantes) - freguesia en el concelho de Abrantes, Portugal.
 Rio de Moinhos (Aljustrel) - freguesia en el municipio de Aljustrel, Portugal.
 Rio de Moinhos (Arcos de Valdevez) - freguesia en el municipio de Arcos de Valdevez, Portugal.
 Rio de Moinhos (Borba) - freguesia en el municipio de Borba, Portugal.
 Rio de Moinhos (Penafiel) - freguesia en el municipio de Penafiel, Portugal.
 Rio de Moinhos (Sátão) - freguesia en el municipio de Sátão, Portugal.